Johannes Bachmann kan syfta på bland andra:

* Johannes Bachmann (1832–1888), tysk luthersk teolog
 Johannes Bachmann (1890–1945), tysk marinofficer